Европско првенство у кајаку и кануу на мирним водама је међународно спортско такмичење у кајаку и кануу, које међу европским земљама спроводи Европска кану асоцијација (ЕЦА). Прво је одржано 1933. године у Прагу под покровитељством Међународне кајакашке федерације, (ИЦФ). Европско првенство је било двогодишње такмичење које се одржавало до 1969. године — после првенства у Москви и дуги низ година је престало да постоји, јер су светско првенство од тада постао годишњи такмичење, па за Европско првенство једноставно није било простора у годишњем календару. Године 1997. обновљена су европска првенства, а тренутно се одржавају сваке године.

Европска првенетва у кајаку и кануу на мирним водама

Билан медаља

По земљама 
Следећа табела наводи све медаље које је освојила свака земља од Првенства 1997. године.

Ажурирано после Европског првенства 2017..

''Демонстрационе дисциплине нису ушле у ову табелу.

Најуспешнији учесници 
Следећа табела наводи учеснике ЕП  од 1997. године (ажурирано са 2011. год).

Спољашње везе 
 Комплетни резултати такмичења у кајаку и кануу на мирним водама на ЛОИ, СП и ЕП.

Кајак и кану